Haemorrhage steht für:

 Blutung
 eine spanische Grindcore-Band, siehe Haemorrhage (Band)